Canada
 Lago Whitefish – lago dei Territori del Nord-Ovest
 Stati Uniti d'America
 Whitefish – township della Contea di Chippewa, Michigan
 Whitefish – città della Contea di Flathead, Montana
 Whitefish Mountain Resort o Big Mountain – località sciistica del Montana